Kinley bezeichnet:
 Kinley (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Kinley ist der Familienname folgender Personen:
 Larry Kinley (1942–2011), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Myron Kinley (1896–1978; „Grandfather of Oil Well Firefighting“), US-amerikanischer Feuerwehrmann

Siehe auch:
 McKinley